Mona Barthel era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Shrewsbury 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Annika Beck che ha battuto in finale Stefanie Vögele 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Kristýna Plíšková (primo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Stefanie Vögele (finale)
  Maria João Koehler (secondo turno)

 Annika Beck (campionessa)
 Nastassja Burnett (secondo turno)
 Johanna Konta (secondo turno)
 Marta Sirotkina (semifinal)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Pro Series Shrewsbury 2012